Улица А́нтонияс в Риге расположена в так называемом «тихом центре» («посольском районе», где расположено большинство зарубежных представительств). Проходит от улицы Независимости Украины до улицы Эмиля Мелнгайля у спорткомплекса «Сконто», пересекает улицы Элизабетес и Дзирнаву. Длина улицы — 550 метров. К ней примыкают улицы Николая Рериха, Андрея Пумпура и известная архитектурой модерна улица Альберта.

Этот район Риги включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История 
Старейшее известное название улицы — 1-я Выгонная ().

В 1885 году переименована в Антонинскую улицу. С 1921 года установлено официальное написание на латышском языке — улица Антонияс.

В 1941 году была названа именем латышского поэта Леона Паэгле.

С 1942 по 1944 годы называлась по имени родившегося в Риге Эрнста Бергмана — ().

В августе 1994 года улице Леона Паэгле было возвращено историческое название — Антонияс.

В марте 2022 года власти города решили выделить из улицы небольшой участок для образования улицы Независимости Украины как акт «поддержки героической борьбы украинского народа против военных действий, развязанных Российской Федерацией на территории Украины».

Примечательные здания 

 Дом на углу с улицей Элизабетес (Элизабетес, 33) — построен архитектором Михаилом Эйзенштейном в 1901 году. Жилой дом c магазином создан в стиле декоративного модерна. Это здание отличает богатая декоративная отделка, соответствующая концепции horror vacui («боязни незаполненных пространств» в изобразительном искусстве).

 Дом № 8 — построен в 1903 году. Архитектор — один из крупнейших латышских зодчих Константин Пекшенс.
 Дом на углу с улицей Альберта (Альберта, 1) — построен архитекторами Генрихом Шелем и Фридрихом Шеффелем в 1901 году, отреставрирован в 2009 году. Во время обучения в Латвийском университете в доме проживала известная латвийская эссеистка и писательница Зента Мауриня.

 Дом № 10 — построенный известным рижским архитектором Эдмундом фон Тромповским в 1898 году. Это — второй в Риге шестиэтажный жилой дом застройки нового типа. Дом расположен в торце улицы Альберта.
 На лестничной клетке сохранилось декоративное оформление и арматура газового освещения. Из окон этого дома сделаны «классические» фотографии улицы Альберта, опубликованные в Большой Советской Энциклопедии. Отсюда открывается панорама домов, созданных в период расцвета модерна архитектором М. О. Эйзенштейном. В этом доме жили: советский художник-архитектор В. С. Лукьянов и известный латвийский художник-живописец Янис Паулюкс. В послевоенное время в этом доме жил со своими родителями Валерий Ушаков — отец мэра города Риги Нила Ушакова.

 Дом № 12 — построен в 1898 году. Здесь в юношеские годы жила Людмила Качкалда (1949—2010) — чемпионка мира по художественной гимнастике (1967 и 1973 года).

 Дом № 13 (на углу улицы Альберта) — построен в 1910 году архитектором .
 С 1911 по 1932 год в нём располагалась Русская гимназия Л. И. Тайловой (первое в Прибалтике частное учебное заведение — основано в 1884 году). Гимназия славилась оборудованием физического кабинета, семью роялями, гимнастическим и актовым залами.
 В 1931—1932 годах в здании располагался Русский институт университетских знаний.С 1932 года частная музыкальная школа — прообраз Музыкальной школы имени Эмиля Дарзиня.
 В 1945 году здесь открывается Русская средняя школа № 32.
 С 1963 по 2009 год — Музыкальное училище имени Язепа Медыня. В нём учились: композитор и дирижёр Ромуалдс Калсонс, министр культуры Латвии (2009—2010) Интс Далдерис, певица Марина Ребека и другие мастера культуры.
 В 2006 году в доме по названию популярного фильма «Kapteiņa Enriko pulkstenis» (в советском прокате — «Часы капитана Энрико») одним из поклонников фильма открыто кафе с таким названием.

 Дом № 14 — «Albert Hotel». Это уникальный экономичный отель. Отель получил своё название в честь Альберта Эйнштейна и имеет собственную легенду (Легенда «Albert Hotel»), которая создаёт особую атмосферу во время пребывания. «Albert Hotel» предлагает обслуживание и оборудование высшего качества. В отеле три конференц-зала, ресторан и бар «Star Lounge» с террасой на крыше.
 Дом № 18 — Доходный дом (1910 год), архитектор Эрнест Поле.
 Дом № 20 — Доходный дом (1911 год), архитектор Николай Норд.
 Дом № 22 — Доходный дом (1913 год), архитектор Эрнест Поле.
 Дом № 24 — Доходный дом (1913 год), архитектор Янис Алкснис, автор более 130 каменных доходных и общественных домов в Риге. Общее во всех постройках этого периода — индивидуальный почерк архитектора, сложившийся под влиянием национального романтизма.
 Дом № 26 — Доходный дом с магазином (1913 год), архитектор Янис Алкснис. С 1940 по 1954 год в этом доме жил композитор и фольклорист Эмиль Мелнгайлис (1874—1954), профессор Государственной консерватории Латвийской ССР (с 1944 года), народный артист Латвийской ССР (1945). На доме установлена мемориальная доска.

См. также 
 Улица Независимости Украины (Рига)
 Улица Альберта (Рига)

Примечания

Литература 
 Rīgas ielas. Enciklopēdija. 1. sējums. — Apgāds «Priedaines», 2001. — С. 157—162.
 
 Jānis Krastiņš. Rīgas arhitektūras meistari. SIA J.L.V. 2002 ISBN 9984-05-450-0
 Крастиньш Я. А. Стиль модерн в архитектуре Риги. Москва, Стройиздат, 1988. ISBN 5-274-00691-4
 Jānis Krastiņš, Ivars Strautmanis «Riga. The Complete Guide to Architecture»; Rīga, Projekts 2004 ISBN 9984-9687-0-7
 Rīga. Pilsētas attīstība, 1997—2001. — Riga. City Development, 1997—2001. — Rīga. Rīgas dome, 2001. ISBN 9984-592-93-6,

Улицы Риги по алфавиту
Улицы центра Риги
Рижский модерн
Достопримечательности Риги